Höllfritsch ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Johann Höllfritsch (1884–1929), deutscher Unternehmer
 Reinhard Höllfritsch (1909–1944), deutscher Jurist und Landrat